Oshima se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Issei Oshima
 Masamitsu Ōshima